

Persone
Anthony Augustine – calciatore grenadino
Brendan Augustine – calciatore sudafricano
Henri-Gérard Augustine (1924 – 2014) – allenatore di calcio e calciatore francese
James Augustine – cestista statunitense

Altro
Augustine – film del 2012 diretto da Alice Winocour, con Vincent Lindon
 Augustine – vulcano dell'Alaska (Stati Uniti d'America)
Augustine – forma inglese maschile e francese femminile del nome proprio di persona Agostino